Дюкарево — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Дюкарево — деревня в Сосковском районе Орловской области.
 Дюкарево — деревня в Шаблыкинском районе Орловской области.